gemeente in de Italiaanse provincie Nuoro, Orani (Italië)
 gemeente in de Filipijnse provincie Bataan, Orani (Bataan)